Ragni (plurale di ragno) può riferirsi a:

Persone 
 Basso Ragni – pittore italiano
 Elio Ragni – atleta italiano
 Enrico Ragni – pittore italiano
 Gerome Ragni – musicista e compositore statunitense

Altro 
 Nome con cui talvolta vengono indicati i Ragni di Lecco
 Palazzo Ragni – palazzo di Napoli
 Cà Ragni – curazia del castello di Serravalle, a San Marino

Pagine correlate 
 Ragno (disambigua)
 Il ragno